

Integralne części wsi w Polsce 
 Wg TERYT jest ich 2
 Podkoszyce – część wsi Stodoły-Kolonie w woj. świętokrzyskim, w pow. opatowskim, w gminie Wojciechowice
 Podkoszyce – część wsi Stodoły-Wieś w woj. świętokrzyskim, w pow. opatowskim, w gminie Wojciechowice

Zobacz też 
 Stodoły